Kautendorf heißen folgende Ortsteile:

 Kautendorf (Döhlau), ein Ortsteil der Gemeinde Döhlau, Landkreis Hof, Bayern, Deutschland
 Kautendorf (Gemeinde Staatz), ein Ortsteil der Marktgemeinde Staatz, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, Österreich